

Personen 
 Hermann Göring, rijksmaarschalk en tweede man van nazi-Duitsland
 Carin Göring, eerste vrouw van Hermann Göring
 Emmy Göring, Duits toneelspeelster en tweede vrouw van Hermann Göring
 Edda Göring, dochter van Hermann Göring
 Ernst Heinrich Göring, Duits jurist en vader van Hermann Göring
 Albert Göring, broer van Hermann Göring en tegenstander van het nationaalsocialisme
 Werner G. Göring, neef van Hermann Göring en piloot bij de USAAF in de Tweede Wereldoorlog
 Franz Göring (SS'er), SS-Obersturmbannführer
 Franz Göring (langlaufer), Duits langlaufer

Overige 
 een variant in de Schotse schaakopening; zie Göringgambiet
 Reichswerke Hermann Göring
 Fallschirm-Panzer-Division 1 Hermann Göring
 Fallschirm-Panzergrenadier-Division 2 Hermann Göring
 Goring-on-Thames, een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Oxfordshire